Хаје може бити:

 Хаје (Праг), градска четврт Прага, Чешка Република
 Хаје (Прибрам), насељено мјесто у округу Прибрам, Средњочешки крај, Чешка Република